Daressalam, Darasalam, Darassalam, Daresalam, Dar Es Salam oder Dar-Es-Salam () steht für:

 Daressalam, Stadt in Tansania
Daressalam (Region), Region in Tansania
 Dar Es Salam (Diagourou), Weiler in der Gemeinde Diagourou in Niger
 Daressalam (Harikanassou), Weiler in der Gemeinde Harikanassou in Niger
 Darassalam (Karma), Weiler in der Gemeinde Karma in Niger
 Dares Salam (Kiota), Weiler in der Gemeinde Kiota in Niger
 Daresalam (Kirtachi), Weiler in der Gemeinde Kirtachi in Niger
 Daresalam (Kokorou), Weiler in der Gemeinde Kokorou in Niger
 Dar Es Salam (Kourfeye Centre), Dorf in der Gemeinde Kourfeye Centre in Niger
 Dare Salam (Kourteye), Weiler in der Gemeinde Kourteye in Niger
 Dar Es Salam (Madaoua), Stadtviertel von Madaoua in Niger
 Daresalam (Matankari), Weiler in der Gemeinde Matankari in Niger
 Dar Es Salam (Niamey), Stadtviertel von Niamey in Niger
 Dar Es Salam (Tamaské), Dorf in der Gemeinde Tamaské in Niger
 Darasalam (Tamaské), Weiler in der Gemeinde Tamaské in Niger
 Darassalam (Tamou), Dorf in der Gemeinde Tamou in Niger
 Daressalam (Tamou), Weiler in der Gemeinde Tamou in Niger
 Dar-Es-Salam (Tombokoirey I), Weiler in der Gemeinde Tombokoirey I in Niger
 Darassalam (Tombokoirey II), Weiler in der Gemeinde Tombokoirey II in Niger

Siehe auch:
 Dar as-Salam